The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle () — второй студийный альбом американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина, выпущенный в сентябре 1973 года.

Об альбоме 
Диск занял 59-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций 
 «The E Street Shuffle» — 4:31
 «4th of July, Asbury Park (Sandy)» — 5:36
 «Kitty’s Back» — 7:09
 «Wild Billy’s Circus Story» — 4:47
 «Incident on 57th Street» — 7:45
 «Rosalita (Come Out Tonight)» — 7:04
 «New York City Serenade» — 9:55

Участники записи 
 The E Street Band — группа:
 Брюс Спрингстин — вокал, гитара, губная гармоника, мандолина, блок-флейта, маракас
 Кларенс Клемонс — саксофоны, бэк-вокал
 Дэвид Сэнкшес — фортепиано, орган, клавишные, бэк-вокал, сопрано-саксофон
 Дэнни Федеричи — аккордеон, орган, фортепиано, бэк-вокал
 Гарри Таллент — бас-гитара, туба, бэк-вокал
 Вини Лопес — барабаны, корнет, бэк-вокал
 Ричард Блэквелл — перкуссия, конга
 Алби Теллоун — баритон-саксофон

Позиции в чартах 
 59-е место — чарт Pop Albums (1975)

Примечания 

Альбомы 1973 года
Альбомы Брюса Спрингстина
Альбомы рок-н-ролла
Альбомы блюз-рока